Twist of Fate steht für:

 eine bestimmte Wrestling-Kampftechnik, siehe Liste der Wrestling-Kampftechniken
 eine österreichische Band, siehe Twist of Fate (Band)
 eine EP von John Arch, siehe A Twist of Fate
 eine Single von Olivia Newton-John
 eine Single von Siobhán Donaghy
 eine Single von Bad Lieutenant
 ein Stück von Accept auf dem Album Stalingrad